Церковь Святого Спиридона, или Храм Святой Троицы и Святого Спиридона — церковь сербской православной общины в городе Триесте, региона Фриули-Венеция-Джулия, Италия. Здание расположено в районе  на улице Святого Спиридона () близ Канала Гранде.

Архитектурный стиль 
Храм был построен в 1869 году в византийском стиле по проекту архитектора Карло Мачиакини ().

Здание в византийском стиле, имеет высокий синий купол и четыре башни-колокольни, полусферические шапки и синие большие мозаичные украшения, которые украшают наружные стены.

Интерьер богато украшен в соответствии с византийскими канонами, полностью украшен картинами на нефе, имитирующими мозаику. Большие серебряные лампы, что висят на входе, получены в качестве подарка от русского императора Павла I.

Храм построен на месте более старой церкви Святого Спиридона, существовавшей с 1753 года.

Галерея

Ссылки 
 Отзывы посетителей.

Австрийско-Швейцарская епархия
Православные храмы Италии
Неовизантийская архитектура
Триест
Храмы Триеста
Триест
Православные храмы XIX века